Resultats del Gran Premi d'Alemanya de Fórmula 1 de la temporada 1994, disputat al circuit de Hockenheimring el 31 de juliol del 1994.

Resultats

Altres 
 Pole: Gerhard Berger 1' 43. 582

 Volta ràpida: David Coulthard 1' 46. 211 (a la volta 11)

Referències 
 

Alemanya
1994